Chappes (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chappes (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chappes (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Chappes (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny